Саре Яковов Илков е български строител и резбар от края на XIX и началото на XX век.

Биография 
Саре Яковов е роден в 1865 година в западномакедонското дебърско мияшко село Битуше, тогава в Османската империя, в големия род на строители Илкови. Син е на известния майсто зидар Яков Илков. Самият Саре също става строител и продължава семейната традиция, като работи в тайфата на баща си, но също така е известен резбар. Ръководи самостоятелна тайфа от 10-15 майстори. Саре е универсален майстор и изгражда конструкциите от основата до покрива, включително направата на всички дървени елементи. Построява около 40 църкви, включително църквата „Свети Георги“ в Чаир, църквата „Свети Йоан Кръстител“ в Ново село, Гостиварско, долната църква „Свети Мина“ във Вруток, църквите „Свети Георги“ в Здуне, „Света Богородица“ в Гостивар и „Преображение Господне“ в Битуше. Строи църкви, хотели и къщи в Сърбия, България и в Беломорието (Солун и Берско), Косово и Албания. Той е известен и търсен майстор в околните села Клабучища, Макелари, Ърбеле, Долно Кърчища, Горно Кърчища, Подгорци и други. Саре има петима сина, двама от които продължават строителната традиция, Звездан и Гьоре.

Умира в 1928 година.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Родени в Битуше
Представители на Дебърската художествена школа
Български предприемачи от Македония
Български строители
Български дърворезбари